Stati Uniti d'America
 Paint Rock – affluente del Tennessee
 Paint Rock – città della Contea di Jackson, Alabama
 Paint Rock – capoluogo della Contea di Concho, Texas